Imię i nazwisko Thomas Farrell lub Tom Farrell nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Farrell  (1891–1967) – amerykański generał, zaangażowany w Projekt Manhattan 
 Tom Farrell (ur. 1932) – brytyjski lekkoatleta, płotkarz i średniodystansowiec, olimpijczyk z 1956 i 1960
 Tom Farrell (ur. 1944) – amerykański lekkoatleta,średniodystansowiec, olimpijczyk z 1964 i 1968
 Tom Farrell (ur. 1991) – brytyjski lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 2016